Байкалов, Иван Леонтьевич (1932—2014) — советский и российский учёный-селекционер, заслуженный агроном России.
 Байкалов, Карл Карлович (1886—1950) — советский военачальник.
 Байкалов, Матвей Карлович (1904—1949) — советский летчик-испытатель.